Gamba – regione dell'arto inferiore compresa tra ginocchio e caviglia.
 Gamba – nel linguaggio corrente, tutto l'arto inferiore
 Gamba – definizione colloquiale degli arti degli animali

Geografia
Gamba – centro abitato del Gabon
Gamba – centro abitato della Tanzania

Persone 
 Gamba – famiglia italiana di intarsiatori di pietre dure
 Agostino Gamba – calciatore ed arbitro di calcio italiano
 Alberto Gamba – ex calciatore italiano
 Aldo Gamba – scultore italiano
 Alessandro Gamba – giocatore ed allenatore di pallacanestro italiano
 Angelo Gamba – tenore italiano
 Bartolommeo Gamba – scrittore e bibliografo italiano
 Cesare Gamba – ingegnere e architetto italiano
 Enrico Gamba – pittore italiano
 Eugenio Gamba – ex calciatore italiano
 Ezio Gamba – judoka e allenatore di judo italiano
 Francesco Gamba – fumettista italiano
 Gastone Gamba – calciatore italiano
 Gianfranco Gamba – attore e doppiatore italiano
 Giuliana Gamba – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica italiana
 Giuseppe Gamba – calciatore italiano
 Giuseppe Gamba – cardinale italiano
 Ippolito Gamba Ghiselli – patriota e politico italiano
 Luca Gamba – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Lucas Gamba – calciatore argentino
 Marina Gamba – donna italiana ricordata per essere stata a lungo convivente di Galileo Galilei
 Mario Gamba – giornalista e critico musicale italiano
 Matteo Gamba – pilota di rally italiano
 Michele Gamba – atleta italiano
 Miro Gamba – ingegnere e docente italiano
 Monica Gamba – calciatrice italiana
 Nicole Gamba – pallavolista italiana
 Paolo Gamba – pittore italiano
 Pipein Gamba - nome d'arte di Giuseppe Garuti
 Pierfrancesco Gamba – politico italiano
 Pietro Gamba – avvocato, magistrato e politico italiano, figlio di Ippolito Gamba Ghiselli
 Pietro Gamba – fumettista e illustratore italiano
 Teresa Gamba Guiccioli – nobildonna italiana

Altro
Cratere Gamba – cratere sulla superficie di Eros
Gamba Osaka – società calcistica giapponese
Villa Gamba – edificio di Livorno

Altri progetti